La société Difcom est une entreprise qui distribue et importe plus de 300 bières de spécialité. Elle est située à Ascq, à Villeneuve-d'Ascq.

Difcom compte 38 salariés, possède un entrepôt de 6000 m², 5 semi-remorques et 2 camions. Elle écoule 170 000 hl/an

Historique
La société Difcom est fondée en 1979 par Bernard Provoyeur.

En 2010, Difcom rachète la marque Rince Cochon à la société Artisans de la bière qui avait fait faillite.

Références

Entreprise du secteur des transports ayant son siège en France
Entreprise du secteur de l'alimentation ayant son siège en France
Économie à Villeneuve-d'Ascq